SOHO ist ein Akronym für 
 Solar and Heliospheric Observatory, einen Satelliten zur Sonnenbeobachtung
 Small Office, Home Office, Bezeichnung für eine Kundengruppe

Siehe auch:
 Soho

Abkürzung